A190 steht für:
 eine russische Fernstraße, siehe A190 (Russland) 
 ein Schiffsgeschütz, siehe A190 (Schiffsgeschütz)

A190